Пирятинщина () — село,
Малопобиванский сельский совет,
Гадячский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320484603. Население по переписи 2001 года составляло 231 человек.

Географическое положение 
Село Пирятинщина находится на расстоянии в 1 км от села Малая Побиванка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудами.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1861 — дата основания.

Примечания